Лейб-гвардии Волынский Его Величества полк — полк Российской Императорской гвардии.

Старшинство: с 12 декабря 1806 года.

Полковой праздник: 12 декабря — день памяти Святого Спиридона.

История 
12 декабря 1806 года по просьбе членов императорской семьи и под контролем цесаревича Константина Павловича из удельных крестьян императорского дома был сформирован Императорский батальон милиции, расположившийся в Стрельне. 29—30 мая 1807 года батальон получил боевое крещение, участвуя во взятии города Гуттштадта и преследовании неприятеля до реки Пассарге. 2 июня 1807 года участвовал в сражении при Фридланде. За боевые заслуги причислен к гвардии.

С 22 января 1808 года — лейб-гвардии императорский батальон милиции. С 8 апреля 1808 года — лейб-гвардии Финляндский батальон. 19 октября 1811 года на основе лейб-гвардии Финляндского батальона сформирован лейб-гвардии Финляндский полк трёхбатальонного состава.

1814 год — 1-й батальон полка (бывший милиционный) награждён Георгиевским знаменем с надписью: «За отличие при поражении и изгнании неприятеля из пределов России в 1812 г.» и серебряными трубами с гравировкой: «В вознаграждение отличных храбрости и мужества, оказанных в сражении при Лейпциге 4 октября 1813 года». 1-й батальон оставлен в Варшаве.

12 октября 1817 года сформирован в Варшаве из 1-го батальона Финляндского лейб-гвардии полка Лейб-гвардии Волынский полк в составе двух батальонов для охраны великого князя Константина Павловича. Зачислен в Гвардейский корпус с правами старой гвардии, а по роду службы отнесен к лёгкой (егерской) пехоте. В январе 1818 года Волынскому полку переданы Георгиевское знамя и серебряные трубы.

В 1831 году участвовал в подавлении Польского восстания (сражение при Остроленке, оборона Вильно и Гродно, штурм Варшавы).

В 1832 году выведен в Санкт-Петербург и расквартирован в Кронштадте, в 1836 году переведен в Ораниенбаум.

В 1853—1856 годах участвовал в Крымской войне, охраняя Балтийское побережье. Участвовал в стычке с английским морским десантом под Выборгом, у деревни Макслакс (сейчас посёлок Прибылово Выборгского района). 23 мая 1855 года фельдфебели полка (единственного из всех гвардейских полков, участвовавших в Крымской войне), 13-й роты Фёдор Дворецкий и 15-й роты Епифан Фёдоров получили знаки отличия ордена Святого Георгия.

В 1862 году переведён в Варшаву, во 2-ю бригаду 3-й гвардейской пехотной дивизии.

Участие в Первой мировой войне 
Участвовал в Первой мировой войне. С 25 августа по начало сентября 1914 года в составе 23-го армейского корпуса участвовал в Восточно-Прусской операции. Со 2 октября до середины декабря 1914 года в составе 23-го армейского корпуса участвовал в Лодзинской операции. В июне 1915 года в составе группы генерала Владимира Олохова прикрывал направление между Хелмом и Владимиром-Волынским. В начале июля 1915 г. выдержал ожесточенные бои у Заборце в ходе Грубешовского сражения и затем в ходе Люблин-Холмского сражения. 24 сентября 1915 года в составе Гвардейского корпуса вёл оборонительные бои за Сморгонь. В декабре 1916 года в честь полкового праздника отозван с фронта в столицу.

Участие в революции 

Казармы запасного полка в Петрограде находились по Виленскому переулку, 15 и Парадной улицы, 3, 5, 7, около Таврического дворца.
27 февраля 1917 года утром полковая учебная команда (350 человек), убив своего командира штабс-капитана Лашкевича, перешла на сторону восставшего населения Петрограда, начав агитацию в лейб-гвардии Литовском и Преображенском полках. Бунт возглавлял унтер-офицер запасного батальона Тимофей Кирпичников.

В дальнейшем полк быстро большевизировался. Во время корниловского выступления (28 и 31 августа) полк требовал создания однородного социалистического правительства и освобождения большевиков, арестованных за июльское выступление.
 
18 октября 1917 года, вынес решение о поддержке вооруженного восстания.

Во время Октябрьского переворота волынцы участвовали в штурме Зимнего дворца, охраняли подступы к Смольному, заняли Финляндский вокзал. Во время наступления Керенского-Краснова на Петроград заняли Царское Село. 14 декабря участвовали в занятии Петроградского банка в связи с его национализацией.
Меня назначили помощником командира Волынского полка. Это единственный полк, который остался нерасформированным после Керенского, так как этот замечательный полк выступил первым за советскую власть…
Полк был расформирован в начале 1918.

Гражданская война. Восстановлен в Добровольческой армии как отдельные роты 2-го Сводно-гвардейского полка, затем как батальон в Сводном полку 3-й гвардейской пехотной дивизии. В составе Русской армии кадр полка находился в Болгарии. Еще до реорганизации Русской армии в РОВС образовалось полковое объединение, существовавшее в Сербии, Франции и США.

Командиры полка 

 22.01.1818 — 04.12.1819 — генерал-майор Ушаков, Пётр Сергеевич
 04.12.1819 — 17.01.1830 — полковник (с 03.10.1820 генерал-майор) Есаков, Дмитрий Семёнович
 17.11.1830 — 14.01.1842 — флигель-адъютант полковник (с 06.10.1831 генерал-майор) Овандер, Василий Яковлевич
 14.01.1842 — 06.12.1849 — генерал-майор (с 03.04.1849 генерал-лейтенант) Довбышев, Григорий Данилович
 06.12.1849 — 04.05.1855 — генерал-майор барон Корф, Павел Иванович
 04.05.1855 — хх.хх.1855 — командующий генерал-майор Короткевич-Ночевной, Владимир Максимович
 21.11.1855 — 09.11.1859 — полковник (с 26.08.1856 генерал-майор) Дараган, Дмитрий Иванович
 09.11.1859 — 15.08.1863 — генерал-майор барон Криденер, Николай Павлович
 26.08.1863 — 20.08.1865 — генерал-майор Ралль, Василий Фёдорович
 27.08.1865 — 12.06.1866 — полковник (с 27.03.1866 генерал-майор Свиты) Власов, Георгий Петрович
 12.06.1866 — 14.01.1876 — полковник (с 10.06.1867 генерал-майор) Прохоров, Дмитрий Дмитриевич
 28.01.1876 — 19.02.1881 — полковник (с 17.04.1877 генерал-майор) Миркович, Михаил Фёдорович
 19.02.1881 — 22.09.1886 — генерал-майор Рыкачёв, Степан Васильевич
 01.10.1886 — 16.04.1891 — полковник (с 05.04.1887 генерал-майор) Якубовский, Иван Иосифович
 29.04.1891 — 02.06.1900 — генерал-майор Комаров, Дмитрий Наркизович
 03.08.1900 — 10.01.1905 — генерал-майор Доможиров, Пётр Петрович
 10.01.1905 — 04.02.1909 — генерал-майор Клюев, Николай Алексеевич
 13.02.1909 — 04.02.1914 — генерал-майор Турбин, Александр Фёдорович
 04.02.1914 — 25.01.1915 — генерал-майор Геруа, Александр Владимирович
 31.01.1915 — 07.04.1917 — генерал-майор Кушакевич, Алексей Ефимович
 В 1915 году — полковник Тишевский, Пётр Павлович (временно)

Шефы полка 
 18 августа 1818 — Великий Князь Константин Павлович
 25 июля 1831 — Великий Князь Михаил Павлович
 2 февраля 1856-5 августа 1878 — Великий Князь Николай Константинович

Известные люди, служившие в полку 
 Артамонов, Виктор Алексеевич — Генерального штаба генерал-майор.
 Архангельский, Алексей Петрович — генерал-лейтенант, начальник РОВС.
 фон Бооль, Владимир Георгиевич — генерал-майор, военный педагог, публицист, редактор, писатель.
 Венедиктов, Иван Иванович — государственный деятель, тайный советник.
 Дорофеев, Александр Петрович — советский генерал-майор, Герой Советского Союза, служил в полку в 1915—1917 годах.
 Дроздовский, Михаил Гордеевич — Генерального штаба генерал-майор, командир дивизии в Добровольческой армии.
 Кирпичников, Тимофей Иванович — старший унтер-офицер, деятель Февральской революции 1917.
 Мартос, Николай Николаевич — генерал от инфантерии, командир 15-го армейского корпуса в составе 2-й армии генерала Самсонова
 Лукирский, Сергей Георгиевич — генерал-майор русской армии, в дальнейшем в РККА.
 Ольшевский, Марцелин Матвеевич — генерал-лейтенант, участник покорения Кавказа.
 Омельянович-Павленко, Михаил Владимирович — полковник, создатель армии Украинской Народной Республики.
 Покровский, Григорий Васильевич — Генерального штаба генерал-майор, начальник штаба 8-й армии генерала Л. Г. Корнилова.
 Станкевич, Афанасий Евлампиевич — генерал-майор, военный писатель. Тарасов, Алексей Александрович
 Тарасов, Алексей Александрович — советский генерал-лейтенант, служил унтер-офицером в полку в 1915—1917 годах.
 Толстой, Николай Сергеевич — помещик и краевед Воскресенского края Нижегородской губернии, оставивший после себя важные сведения об истории этого края. Участник крымской войны.
 Трескин, Леонид Николаевич — полковник лейб-гвардии, один из руководителей антибольшевистского сопротивления в Москве.
 Стогов, Николай Николаевич — Генерального штаба генерал-лейтенант, активный участник Белого движения.
 Фиркс, Александр Александрович — генерал от инфантерии, командующий войсками Киевского военного округа.
 Цытович, Эраст Степанович — генерал от инфантерии, член Военного совета.
 Эйхен, Фёдор Фёдорович — генерал-майор.

Примечания

Ссылки 

 Луганин А. Опыт истории Лейб-гвардии Волынского полка: В 2 ч. на сайте Руниверс
 История церкви святого Спиридона Тримифунтского в Ораниенбауме
 Унтер-офицер и гамбур мажор Л. г. Волынского полка (1840-е гг.)
 ШТАБ-ОФИЦЕР Л.-Гв. Волынского полка, 1817—1820
 РЯДОВЫЕ Л.-Гв. Егерского, Финляндского и Волынского полков, 1824—1825
 Русско-Славянский танец в исполнении оркестра Л-Г Волынского полка п/у Е.Павелка 
 Украинский танец в исполнении оркестра Л-Г Волынского полка п/у Е.Павелка 
 Марш Лейб-Гвардии Волынского полка.

Литература 
 

 

Гвардейские полки Российской империи
Пехотные полки Российской империи
Егерские полки Российской империи
Февральская революция
Воинские части и формирования, созданные в 1817 году